Tailgates & Tanlines — третий студийный альбом американского кантри-певца Люка Брайана, выпущенный 9 августа 2011 года. Диск дебютировал на втором месте американского хит-парада Billboard 200, одновременно возглавив и кантри-чарт Top Country Albums и был номинирован на American Music Awards 2012 и Billboard Music Awards 2012. Было продано более 2 млн копий и диск получил 2-кр. платиновый статус RIAA. Шесть синглов с альбома вошли в радиоэфирный кантри Top-10, а три хита возглавили US Country Airplay («I Don’t Want This Night to End», «Drunk On You» и «Kiss Tomorrow Goodbye»).

Об альбоме 
Брайан написал 8 из 13 треков альбома, включая первый сингл «Country Girl (Shake It for Me)». Песня «Too Damn Young» в оригинале была представлена актрисой Julie Roberts на её альбоме 2006 года Men & Mascara.
Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, AllMusic, Slant Magazine, American Songwriter. Сайт Metacritic на основе анализа нескольких обзоров дал оценку в 73 из 100.

Альбом дебютировал на № 2 в американском хит-параде Billboard 200 и на № 1 в кантри-чарте Top Country Albums с тиражом 145,295 копий в США. К маю 2015 года общий тираж альбома превысил 2,429,000 копий в США.

Список композиций

Позиции в чартах 
Tailgates & Tanlines стал для кантри-певца Люка Брайана его 1-м диском, возглавившим кантри-чарт.

Альбом

Итоговые годовые чарты

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Синглы Capitol Records
Альбомы Люка Брайана